Касас-Грандес (; ) — термин, имеющий значения:

 Касас-Грандес (город) — город в штате Чиуауа, Мексика
 Касас-Грандес (Пакиме) — древнее поселение, археологический памятник рядом с городом Касас-Грандес

См. также 
 Каса-Гранде